Onderdistrict in Indonesië
 Tengaran (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tengaran (Tengaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Tengaran (Peterongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java